Dugo Selo est un toponyme qui peut désigner :
Dugo Selo, une ville et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Zagreb ;
Dugo Selo, une localité de Croatie située dans la municipalité de Gvozd, comitat de Sisak-Moslavina.